Chrysler 300C steht für folgende Personenkraftwagen:

 Chrysler 300C, im Jahr 1957 gebaut, siehe Chrysler 300 letter series #1957: 300C (Serie C76-300)
 Chrysler 300C, von 2005 bis 2011 gebaut, siehe Chrysler 300 (2004)
 Chrysler 300C, von 2011 bis 2020 und 2022 gebaut, siehe Chrysler 300 (2011)